Elvström 717 är en fyramanssportbåt konstruerad av Paul Elvström & Jan Kjærulff.

Sportbåtar